Bassetti ist der Familienname folgender Personen

 Apollonio Bassetti, Florentiner Politiker (1631–1699)
 Claudio Bassetti (* 1958), Schweizer Neurologe
 Eva Bassetti-Bastinelli, österreichische Politikerin (* 1946)
 Giannino Bassetti, italienischer Unternehmer (1893–1980)
 Gualtiero Bassetti, italienischer Kardinal, Erzbischof von Perugia-Città della Pieve (* 1942)
 Luis Bassetti, österreichischer Politiker (1915–2007)
 Marcantonio Bassetti, italienischer Maler (1586–1630)
 Massimiliano Bassetti, italienischer Paläograph
 Pier Grisologo Basetti, italienischer Bischof (1790–1857)
 Piero Bassetti, italienischer Unternehmer und Politiker (* 1928)
 Silvano Bassetti, Südtiroler Politiker und Autor († 2008)

Bassetti steht für
 Bassetti (Unternehmen),  italienischer Hersteller von Heimtextilien (seit 1830 in Mailand)